Марковское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — посёлок Васильевское, расположенный в 23 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года. Упразднено Законом Вологодской области от 29 мая 2017 года путём объединения с Подлесным сельским поселением.

По данным переписи 2010 года население — 2102 человека.

География 
Расположено на юго-востоке района. Граничит:
 на западе с Подлесным сельским поселением,
 на юго-востоке с Грязовецким районом
 на востоке с Междуреченским районом.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входил 31 населённый пункт, в том числе
28 деревень,
1 жд станция,
1 посёлок,
1 разъезд.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вологодского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году